Раздаев — фамилия; имеет женскую форму Раздаева.
 Раздаев, Виталий Александрович (род. 1946) — советский футболист, российский депутат.
 Раздаев, Владимир Александрович (род. 1944) — советский футболист, арбитр, тренер.